Тра́вкине — село в Україні, Чернігівській області, Бобровицькому районі. Населення — 228 осіб на 84 двори.

Джерела

Посилання 
Погода в селі 

Села Чернігівської області
Населені пункти Ніжинського району